Дислокация може да се отнася за:
 дислокация (материалознание) – дефект на структурата на кристалите;
 дислокация (медицина) – изкълчване;
 дислокация (военно дело) - разположение на войски, бойна техника, резерви и други във военното дело.